Olaszország
Selva di Cadore, település Olaszországban, Veneto régióban, Belluno megyében
Selva dei Molini, település Olaszországban, Bolzano autonóm megyében
Selva di Progno, település Olaszországban, Veneto régióban, Verona megyében
Selva di Val Gardena, település Olaszországban, Dél-Tirolban, Bolzano autonóm megyében

 Spanyolország
Selva, járás Spanyolországban, Katalóniában
Selva, község Spanyolországban, a Baleár-szigeteken
Selva de Mar metróállomás, a barcelonai metró egyik állomása